Mnich  est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme

Mnich, un village de la voïvodie de Łódź ;
 Mnich, un village de la voïvodie de Silésie ;
 , une montagne près du lac Morskie Oko.

Mnich, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina.

Patronyme 

 Geneviève Mnich (1942-), actrice française.

Patronyme polonais